Пуреза:
 Пуреза (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии
 Пуреза (река) — река в России, приток Киземы